Atherinidae, een familie van straalvinnige vissen met de Nederlandse naam Koornaarvissen 
 Atherinopsidae, een familie van straalvinnige vissen met de Nederlandse naam Koornaarvissen